Busmann steht für:
 Busmann (Familie), eine deutsche Ratsherrn- und Patrizierfamilie

Personen:

 Christian Busmann (1610–1681), deutscher Arzt, Stadtphysikus in Hannover
 Eugen Busmann (1929–2015), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer
 Friedrich Busmann (* 1943), deutscher Stadtplaner und Architekt

 Johannes Busmann (* 1961), deutscher Hochschullehrer und Verleger
 Peter Busmann (* 1933), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Busmannkapelle, eine Kapelle in Dresden
 Busmann + Haberer, ein deutsches Architekturbüro
 Busemann
 Bußmann
 Boesman